Фраксион лас Палмас има више значења:

 Фраксион лас Палмас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион лас Палмас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику